John Marshall »Wattie« Watson, britanski dirkač Formule 1, * 4. maj 1946, Belfast, Severna Irska, Združeno kraljestvo.

John Watson je upokojeni severnoirski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1973 z Brabhamom na domači Veliki nagradi Velike Britanije, kjer je odstopil, prve večje uspehe pa je dosegel v sezoni 1976 v moštvu Penske s prvo uvrstitvijo na stopničke, tretjim mesto na Veliki nagradi Francije, ponovitvijo uspeha na domači Veliki nagradi Velike Britanije, ter prvo zmago v karieri na Veliki nagradi Avstrije. V sezonah  in  se je vrnil k Brabhamu in dosegel nekaj uvrstitev na stopničke, a na naslednjo zmago je moral čakati do sezone 1981, ki jo je osvojil z McLarnom, kjer je dirkal od sezone 1979, na domači Veliki nagradi Velike Britanije. Še uspešnejši je bil v naslednji sezone 1982, ko je zmagal dvakrat, in sicer na Velikih nagradah Belgije in vzhodnih ZDA, ter skupno osvojil tretje mesto v prvenstvu. Sezona 1983 je bila nekoliko slabša, toda še zadnjič v karieri mu je uspelo zmagati, na Veliki nagradi zahodnih ZDA. Nato se je po letu odmora vrnil v sezoni 1985 le na dirko za Veliko nagrado Evrope, ki jo je končal izven točk in se tokrat zares upokojil.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog'')

Glej tudi 
seznam britanskih dirkačev

Rojeni leta 1946
Živeči ljudje
Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
Surteesovi dirkači Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Penskejevi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1